

Calcio 
 Primera División 2012-2013 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2012-2013 – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2012-2013 – edizione del campionato nicaraguense di calcio
 Primera División 2012-2013 – edizione del campionato venezuelano di calcio

Calcio a 5 
 Primera División 2012-2013 – edizione del campionato spagnolo di calcio a 5